Бостанджян, Бастанджян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Бостанджян, Вардан Бабкенович (род. 1949) — депутат парламента Армении.
 Бастанджян, Мигран Мигранович (1913—1958) — Герой Советского Союза.
 Бостанджян, Роберт Карапетович (род. 1962) — советский футболист, российский и абхазский тренер.
 Бостанджян, Юрий Григорьевич (род. 1932) — советский учёный.

См. также 
 Бостанджи